Okręty US Navy o nazwie USS  "Nightingale":

Pierwszy "Nightingale" był kliprem zajętym ponieważ był wykorzystywany do handlu niewolników. Był w służbie w latach 1861-1864.
Drugi "Nightingale" (SP-523) był okrętem patrolowym typu Nightingale wykorzystywanym do patrolowania wybrzeża i wód portowych. Był w służbie w latach 1917-1919.
Trzeci "Nightingale" (AMc-18) był trałowcem przybrzeżnym typu Nightingale. Był w służbie w latach 1941-1944.
Czwarty "Nightingale" (AMc-149) był trałowcem typu Nightingale. Był w służbie w latach 1941-1944.
Piąty "Nightingale" (YMS-290) był trałowcem typu YMS-1. Był, z przerwami, w służbie w latach 1943-1959.

Nightingale